Краснослобо́дск:

 Краснослободск — город в Волгоградской области
 Краснослободск — город в Мордовии